Занха Онда има више значења:

 Занха Онда (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Занха Онда, Лос Кокос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Занха Онда (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Занха Онда (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Занха Онда (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику